Джеральд Роберт О’Салливан (;  — ) — ирландский кавалер креста Виктории, высшей воинской награды за героизм проявленный в боевой обстановке, что может быть вручена военнослужащим стран Содружества и прежних территорий Британской империи.

Биография 
Джеральд О’Салливан родился в пригороде Дугласа, Франкфилде, графство Корк, Ирландия, в семье подполковника аргайлского и сатерлендского горского полка. В школе имел репутацию своенравного и упрямого ученика. После окончания школы поступил военный колледж в Сандхёрсте, по окончании которого, в 1909 году, был направлен в 1-й батальон королевских эннискилленских фузилёров британской армии. Проходил службу в Китае в период революции 1911 года, затем в Индии. С началом Первой мировой войны его подразделение было отозвано в Англию, после чего в начале 1915 года направлено в район Дарданелльского пролива для участия в Галлиполийской кампании.

Капитан О’Салливан был среди первой волны десанта 25 апреля и смог отличиться в первые недели боёв на полуострове. За свои действия в районе турецкой траншеи у овражистого яра 1 и 2 июля 1915 года был представлен к награде.

В официальном объявлении о награде говорилось:

Спустя шесть недель О’Салливан был убит во время атаки на высоту 70 во время крупного наступления в заливе Сувла. Позиция позднее была занята турками и его останки не сохранились. Его имя упомянуто на монументе пропавшим без вести на мысе Геллес.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры креста Виктории в Первой мировой войне